Die IPM ESSEN („Internationale Pflanzenmesse“) ist mit derzeit ca. 1.600 Ausstellern aus etwa 49 Ländern sowie rund 58.000 Fachbesuchern aus etwa 103 Ländern auf einer Ausstellungsfläche von über 100.000 Quadratmetern (Zahlen jeweils Stand Januar 2015) die Weltleitmesse für die Gartenbau-Branche. Sie findet seit 1982 jährlich Ende Januar in Essen statt, aber auch in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Moskau, Peking (China) und seit August 2014 in Bengaluru.

Weblinks 
 Internetauftritt der IPM, deutsch und englisch

Messe in Essen
Gartenbaumesse
Pflanzenhandel